Четырнадцатый сезон женской сборной России по футболу.

Рейтинг ФИФА
С 2003 года ФИФА начала публиковать рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2005.

Официальные матчи

 Легенда

Игры и голы

Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2005 года».

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания